Ел Саусиљо, Ел Саусито има више значења:

 Ел Саусиљо, Ел Саусито (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Саусиљо, Ел Саусито (Арандас), насеље у савезној држави Халиско у Мексику